2-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 29 августа 1952 года в столице СССР Москве с участием 11 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Болгария, Венгрия, Индия, Израиль, Ливан, Польша, Румыния, СССР, Финляндия, Франция, Чехословакия.

Система проведения чемпионата 
11 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—11-е места по круговой системе  разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 17 августа: Польша — Финляндия 3:0 (15:8, 15:5, 15:6).
 18 августа: Венгрия — Болгария 3:1 (15:13, 16:14, 9:15, 15:10).
 19 августа: Венгрия — Польша 3:2 (8:15, 10:15, 15:9, 15:10, 15:6); Болгария — Финляндия 3:0 (15:2, 15:0, 15:3).
 20 августа: Венгрия — Финляндия 3:0 (15:1, 15:1, 15:3); Болгария — Польша 3:0 (15:7, 15:5, 15:10).

Группа В 

 17 августа: Румыния — Ливан 3:0 (15:9, 15:1, 15:2).
 18 августа: СССР — Израиль 3:0 (15:2, 15:4, 15:1).
 19 августа: Израиль — Ливан 3:0 (15:6, 16:14, 15:6); СССР — Румыния 3:0 (15:10, 15:2, 15:8).
 20 августа: Румыния — Израиль 3:0 (15:10, 15:7, 15:5); СССР — Ливан 3:0 (15:1, 15:1, 15:6).

Группа С 

 18 августа: Чехословакия — Франция 3:0 (15:4, 15:2, 15:3).
 19 августа: Франция — Индия 3:0 (15:9, 15:3, 15:8).
 20 августа: Чехословакия — Индия 3:0 (15:10, 15:3, 15:8).

Классификационный раунд 

 22 августа: Ливан — Израиль 3:2 (15:17, 15:12, 15:9, 16:14, 16:14); Польша — Индия 3:0 (15:12, 15:7, 16:14).
 23 августа: Ливан — Финляндия 3:1 (15:5, 15:4, 10:15, 15:3); Польша — Израиль 3:0 (15:1, 15:4, 15:1).
 24 августа: Польша — Финляндия 3:0 (15:0, 15:1, 15:2); Индия — Израиль 3:0 (15:6, 15:3, 15:9).
 26 августа: Индия — Финляндия 3:0 (15:4, 15:1, 15:4); Польша — Ливан 3:0 (15:2, 15:4, 15:2).
 27 августа: Израиль — Финляндия 3:0 (15:10, 15:8, 15:1); Индия — Ливан 3:0 (15:7, 15:11, 15:12).

Финальный этап 

 22 августа: Чехословакия — Франция 3:0 (15:10, 15:6, 15:6); СССР — Венгрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:12).
 23 августа: Болгария — Румыния 3:1 (16:14, 12:15, 16:14, 15:9); Чехословакия — Венгрия 3:2 (15:13, 11:15, 13:15, 15:9, 15:5).
 24 августа: СССР — Румыния 3:0 (15:5, 15:6, 15:10); Болгария — Франция 3:1 (15:11, 15:11, 10:15, 15:4).
 25 августа: СССР — Болгария 3:0 (15:11, 15:10, 15:5).
 26 августа: Чехословакия — Румыния 3:0 (15:3, 15:4, 15:5); Венгрия — Франция 3:0 (15:6, 16:14, 15:9).
 27 августа: СССР — Франция 3:0 (15:6, 15:11, 15:8); Румыния — Венгрия 3:1 (15:11, 11:15, 15:11, 15:13); Чехословакия — Болгария 3:2 (12:15, 13:15, 15:13, 15:13, 15:4).
 28 августа: Румыния — Франция 3:2 (15:12, 15:11, 14:16, 11:15, 15:9).
 29 августа: Болгария — Венгрия 3:1 (15:8, 20:22, 15:13, 15:4); СССР — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:7, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Константин Рева, Владимир Щагин, Алексей Якушев, Порфирий Воронин, Владимир Ульянов, Сергей Нефёдов, Михаил Пименов, Владимир Гайлит, Гиви Ахвледиани, Герман Смольянинов, Семён Щербаков, Евгений Кошелев. Главный тренер — Анатолий Чинилин.

 : Йозеф Брож, Карел Брож, Ярослав Фучик, Иржи Йонаш, Иржи Кучера, Карел Лазничка, Зденек Малы, Франтишек Микота, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Йозеф Тесарж, Йозеф Вотава. Главный тренер — Вацлав Матиашек.

 : Борис Гюдеров, Костадин Шопов, Драгомир Стоянов, Димитр Захариев, Тодор Симов, Панайот Пондалов, Боян Мошелов, Денё Денев, Людмил Гюдеров, Коста Баджаков, Борис Владимиров, Сергей Гаврилов. Главный тренер — Георгий Крыстев.

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Спорт в России в 1952 году
Август 1952 года
Волейбол в Москве
Международные соревнования по волейболу в России
1952 год в Москве
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по волейболу в СССР